Ларс-Эрик Ларссон:
 Ларссон, Ларс-Эрик (1908—1986) — шведский композитор, дирижёр, критик, педагог.
  (род. 1944) — шведский фехтовальщик.